Baltimore Bays is de naam van verschillende voetbalclubs in de Verenigde Staten.

 Baltimore Bays (1967) : voetbalclub die bestond van 1967 tot 1969 en in de National Professional Soccer League en North American Soccer League speelde. 
 Baltimore Bays (1972) : voetbalclub die bestond van 1972 tot 1973 en in de American Soccer League speelde.
 Baltimore Bays (1993) : voetbalclub die bestond van 1993 tot 1998 en in de USISL speelde.